Reutfeld steht für:

 eine landwirtschaftliche Fläche, auf der Reutbergwirtschaft betrieben wird
 Reutfeld (Gaildorf), Wohnplatz von Gaildorf, Gemarkung Unterrot, Baden-Württemberg